Эспанья ():

 «Эспанья» — головной линкор одноимённой серии флота Испании.
 Эспанья, Бернар д' (род. 1921) — французский физик-теоретик, доктор философских наук.
 Эспанья, Мигель (род. 1964) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Эспанья, Хонатан (род. 19988) — венесуэльский футболист, защитник.

 См. также